Legio XXII puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio XXII Deiotariana, creada por Octaviano en el año 30 a. C., posiblemente desapareció en el año 132 destruida en la rebelión de Bar Kojba.
 Legio XXII Primigenia, creada por Calígula en el año 39.